Mistrzostwa Azji w zapasach w 2021 roku zostały rozegrane w dniach 13 – 18 kwietnia w mieście Ałmaty w Kazachstanie na terenie Baluan Sholak Sports Palace.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw Azji 
 Oficjalne wyniki PDF 

Mistrzostwa Azji w zapasach
Sport w Ałmaty
Zapasy w Kazachstanie
2021 w Kazachstanie
2021 w zapasach